Éridan peut désigner :
 Dans la mythologie grecque, l’Éridan est un dieu fleuve généralement identifié au Pô.
 Le nom initial du département du Pô.
 En astronomie, Éridan est une constellation.
 L’Éridan est le premier chasseur de mines tripartite de la classe qui porte son nom, dans la Marine nationale française.
 Le projet Eridan consiste en la construction d'une nouvelle canalisation de transport de gaz naturel (méthane) de 220 km de long et de 1200 mm de diamètre entre Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône) et Saint-Avit (Drôme), afin d'acheminer le gaz naturel à partir du terminal gazier de Fos-sur-mer à travers la basse vallée du Rhône vers le nord du pays. L'enquête publique est prévue en  et la mise en service en 2016. Il s'agit d'une opération portée par GRT-Gaz.
 Eridan est un personnage du webcomic "Homestuck".
 Éridan, une fusée-sonde.